Mark Dittgen – calciatore tedesco, attaccante
 Maximilian Dittgen – calciatore tedesco, centrocampista
 Wilhelm Dittgen – storico tedesco